Schartau ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Johan Schartau (1794–1852), schwedischer Fechtmeister   
 Harald Schartau (* 1953), deutscher Politiker
 Henric Schartau (1757–1825), schwedischer Pfarrer, Prediger und Initiator einer Erweckungsbewegung
 Ivar Eilert Schartau (1785–1857), schwedischer Offizier und Schriftsteller 
 Mai-Brith Schartau (1785–1857), schwedische Politikwissenschaftlerin   

ein Ortsname:

 ein Ortsteil der Stadt Burg (bei Magdeburg), Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, siehe Schartau (Burg)
 ein Ortsteil der Gemeinde Rochau, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, siehe Schartau (Rochau)